Криминальный талант — название произведений.
 «Криминальный талант» — повесть Станислава Родионова.
 «Криминальный талант» — советский фильм-спектакль 1985 года, режиссёр Ирина Сорокина.
 «Криминальный талант» — советский фильм 1988 года, экранизация повести С. Родионова, режиссёр Сергей Ашкенази.
 «Криминальный талант» — американский фильм 1999 года, режиссёр Лоуренс Л. Симеоне.